CONMEBOL-kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1958 var fotbollskonfederationen CONMEBOL (Sydamerika) kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 1958 i Sverige. Nio av tio CONMEBOL-medlemmar tävlade om tre direktplatser till mästerskapet. Ecuador var det enda laget som ej deltog i kvalspelet. Kvalet spelade under perioden 13 april–27 oktober 1957.

Resultat

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Källor

CONMEBOL